Prestholmen est le nom de plusieurs îles norvégiennes :

 Prestholmen, rattachée administrativement à Austrheim, kommune du comté de Hordaland ;
 Prestholmen, rattachée administrativement à Vardø, kommune du comté de Finnmark.